Баттерворт или Баттеруорт () — английская фамилия, и топоним.

Фамилия 
  (1923—2014) — английский композитор, дирижёр и преподаватель.
  (1912—2005) — ирландский изобретатель и автомеханик.
  (род. 1942) — американский политик.
  (род. 1944) — британский профессор-нейропсихолог.
  (род. 1959) — новозеландский яхтсмен.
 Баттеруорт, Джез (род. 1969) — английский драматург и сценарист.
  (род. 1986) — британский паралимпиец, серебряный призёр Игр-2012 в двух дисциплинах.
 Баттеруорт, Джон-Генри (род. 1976) — английский сценарист.
  (1885—1916) — английский композитор.
  (род. 1976) — английский барабанщик.
  (род. 1964) — английский футболист.
 Баттерворт, Питер (1919—1979) — английский актёр-комик.
  (1885—1958) — британский физик, изобретатель фильтра Баттерворта.
 Баттерворт, Чарльз (1896—1946) — американский актёр театра и кино.
  (1847—1921) — американский мастер похоронных дел.

Топоним 
  — древнее поселение в Англии, покинутое в XIX веке.
  — город в ЮАР.
  — город в Малайзии.
  — военно-воздушная база в Малайзии.

См. также 
 Фильтр Баттерворта
  (1929—2019; настоящее имя Уильям Эдмунд Баттерворт-третий) — американский писатель.